Gertrud Dübi-Müller (1888-1980), Zwitserse fotografe, kunstverzamelaarster en mecenas
 Heinrich Dübi (1848-1942), Zwitsers filoloog, hoogleraar en alpinist
 Marie Dübi-Baumann (1879-1954), Zwitserse arbeidersactiviste en feministe

Zwitserse achternaam